JAD steht für:
 Java Application Descriptor, ein Dateiformat (*.jad)
 Joint Application Development
 JAD Records, Musiklabel von Johnny Nash
 Jandakot Airport (IATA-Code), Flughafen in Jandakot, Western Australia, Australien

Jad steht für:
 Jad, ein Zeigestab zum Deuten der Textzeilen in der Toralesung, im Englischen und Französischen auch Yad
 Jad (Scheduled Tribe), eine der Scheduled Tribes in Uttarakhand und Himachal Pradesh, Indien
 Jad (Sprache), tibetanische Sprache der Jad (Scheduled Tribe) in Uttarakhand und Himachal Pradesh, Indien
 Jad (Dekompilierer), ein Programm zum Rückübersetzen von Bytecode in Java (Programmiersprache)
 Jad Mordechai (hebräisch יד מרדכי – „Denkmal Mordechais“), ein Kibbuz im südlichen Israel, nahe Aschkelon und der Grenze zum Gazastreifen

Jád steht für:
 Livezile (Bistrița-Năsăud) (bis 1968 ung. Jád), eine Gemeinde im Nösnerland in Nord-Siebenbürgen (Rumänien)

.jad steht für:
 Dateiformat für Java-Application-Descriptor-Dateien

Abkürzung